Зарина Мусоевна Диноршоева (; род. 24 сентября 1968, Душанбе) — востоковед-философ, доктор философских наук (2005), доцент (2005). Лауреат премии Исмоили Сомони (2001), Отличник образования РТ (2013).

Биография 
 1990 — Окончила ТГУ им. В. И. Ленина;
 1990—1999 — Младший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Таджикистана;
 1999—2010 — Преподаватель, ст. преподаватель, доцент кафедры философии и политологии Российско-Таджикского (славянского) университета;
С 2011 — зав. кафедры философии и политологии Российско-Таджикского (славянского) университета.

Научная деятельность 
Автор более 35 научных, научно-популярных и научно-методических работ по проблемам истории философии, истории религии, истории общественно-политической мысли мусульманского средневековья и гендера.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию «Мухаммад ал-Газзали и его отношение к философии» а в 2006 году докторскую диссертацию «Гражданская философия ал-Фараби». Участник Международных конф.: «Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации», посвященной 2700-летию «Авесты» (Душанбе, 2002); «Абу Али Ибн Сино и мировая цивилизация» (Душанбе, 2005).

Основные публикации 
 Мухаммад аль-Газали и его отношение к философии. — Душанбе, 2002;
 Курс лекций по истории религий: Учебное пособие. — Душанбе, 2004;
 Гражданская философия аль-Фараби. — Душанбе, 2006;
 Абу Хамид Мухаммад аль-Газали и его «Опровержение философов» // Газали М. Опровержение философов (в соавт.). — Душанбе, 2008;
 Курс лекций по философии: учеб. пособие. — Душанбе,2010.

Ссылки 
 Кафедра философия и политология, веб-сайт Российско-Таджикского (славянского) университета 
 Академик Мусо Диноршоев

Примечания 

Учёные Таджикистана
Учёные  Российско-Таджикского (славянского) университета
Преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета
Выпускники Таджикского национального университета
Женщины-философы Таджикистана